Humbert (imię)
 Humbert (Pas-de-Calais) – miejscowość we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais